John Walsh kan syfta på bland andra:

* John Walsh (1665–1736), engelsk boktryckare och musikförläggare
 John Walsh (1726–1795), brittisk naturforskare och politiker
 John Walsh, 1:e baronet (1759–1825), engelsk godsägare och politiker
 John Walsh, 1:e baron Ormathwaite (1798–1881), brittisk politiker
 John Walsh (född 1937), amerikansk konsthistoriker
 John Walsh (född 1945), amerikansk TV-programledare
 John Walsh (född 1960), amerikansk politiker